TSC steht als Abkürzung für:

 Air Transat, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt nach DS 100
 den Flughafen Taisha in Ecuador nach dem IATA-Flughafencode
 Tanz-Sport-Club als Namensbestandteil von Tanzsportvereinen
 Tauch Sport Club
 TelefonServiceCenter
 Terrorist Screening Center, ein Bereich der National Security Branch des FBI
 Test Support Center
 Theologisches Seminar St. Chrischona, ein evangelikales theologisches Seminar in der Schweiz
 Thiazide-Sensitive Sodium-Chloride Transporter, Thiazid-Sensitiver Natrium-Chlorid Transporter
 Thyristor-Switched Capacitor
 Ticket Service Charge, Buchungsgebühr, wichtige Abkürzung in der Luftfahrt 
 Time Stamp Counter, eine hochauflösende Zeit-Quelle (siehe Zeitstempel) in IA32-Prozessoren mit fragwürdiger Präzision im Falle von variabler Taktfrequenz
 Tractor Supply Company, einen US-amerikanischen Konzern, der Bedarfswaren für Heimwerker, Gartengestaltung und den landwirtschaftlichen Bereich anbietet
 Trans Sexual Center
 Tuberöse Sklerose, nach der englischen Bezeichnung Tuberous Sclerosis Complex
 Turn- und Sportclub als Namensbestandteil von Sportvereinen

TSC